En Pologne, Niedźwiady peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Niedźwiady, un village dans le powiat de Nakło
 Niedźwiady, un village dans le powiat de Żnin

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Niedźwiady, un village dans le powiat de Jarocin
 Niedźwiady, un village dans le powiat de Kalisz
 Niedźwiady Duże, un village dans le powiat de Konin
 Niedźwiady, un village dans le powiat de Turek

dans d'autres voïvodies
 Niedźwiady, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Niedźwiady, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Niedźwiady, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Niedźwiady, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie